Live Shit: Binge & Purge () — первый концертный альбом американской группы Metallica, был выпущен в формате бокс-сета 23 ноября 1993 года. Первый тираж альбома содержал три компакт-диска или плёночных кассеты, с песнями из концерта в Мехико (турне Nowhere Else to Roam), а также три VHS-кассеты и чёрную футболку, в то время как новая версия содержит два DVD-диска с концертами в Сан-Диего (турне Wherever We May Roam Tour) и Сиэтле (турне Damaged Justice Tour).

Первоначально бокс-сет был выпущен в картонной коробке, оформленной в стиле типичного  группы. Помимо аудио- и видеоматериалов, бокс-сет содержал дополнительные бонусы: буклет с фотографиями, гастрольную корреспонденцию, отправленную и полученную группой и их менеджерами, и рукописные заметки; копию пропуска в «Snakepit»; картонный трафарет для с логотипом «Scary Guy» (изображён на обложке) и чёрную футболку с надписью «Metalli’Fukin’ca». Live Shit: Binge & Purge стал 15 раз платиновым в США.

Список композиций

Компакт-диск 
Записан на , Мехико, Мексика: 25, 26, 27 февраля, и 1, 2 марта 1993 года.

VHS/DVD

Сан-Диего 
Записан на , Сан-Диего, штат Калифорния: 13 и 14 января 1992 года.

Первый VHS/Первый DVD

Второй VHS/Первый DVD

Сиэтл 
Записан на Seattle Coliseum, Сиэтл, штат Вашингтон: 29 и 30 августа 1989 года.

Третий VHS/Второй DVD

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Концертные альбомы 1993 года
Сборники 1993 года
Концертное видео
Альбомы Metallica
Концертные альбомы Elektra Records
Концертные альбомы Vertigo Records
Бокс-сеты